В наведеній таблиці перераховані планети, відкриті телескопом Кеплер, підтверджені повторними спостереженнями.

На 22 серпня 2012 підтверджено наявність 75 планет.

Примітки 

Екзопланети